Živinice puede referirse a:

 en Bosnia y Herzegovina
 Živinice, municipio de la Federación de Bosnia-Herzegovina;
 Živinice, localidad del municipio de Derventa en la República Srpska;
 Živinice, localidad del municipio de Kneževo en la República Srpska;

 en Serbia
 Živinice, localidad del municipio de Priboj, distrito de Zlatibor.